Марія Валевська — польська шляхтянка, згодом графиня д'Орнано, коханка Наполеона I.
 Єлена Валевська — македонська співачка.
 Наталя Валевська — українська співачка.